Rika (rijeka), desna pritoka Vrbasa
 Rika (pritoka Rame), u BiH
 Rika (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce, BiH, naselje nastalo spajanjem naselja Donja Rika i Gornja Rika
 Rijeka (Hrvatska), dijalektalno ime za grad Rijeku